JAM:

 Ямайка ― Код страны (по ISO 3166).
 JAM ― тройка популярных японских фотомоделей: Дзюнка Окуды (Junko Okuda), Ами Харуны (Ami Haruna) и Мисака Мураками (Misako Murakami).
  — один из форматов хранения сообщений Фидонет.
 JAM Project — популярная японская супергруппа.

См. также 
 Jam